Ikuo Takahara – ex calciatore giapponese
 Naohiro Takahara – calciatore giapponese
 Noritake Takahara – ex pilota di Formula 1 giapponese